Kotlin steht für:

 Geographie:
 Kotlin (Insel), eine russische Insel im finnischen Meerbusen der Ostsee
 Kotlin (Powiat Jarociński) (ehemals Kotlin im Kreis Jarotschin, Provinz Posen), ein Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Kotlin, eine Landgemeinde im Powiat Jarociński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Kotlin

 Technik:
 Kotlin (Programmiersprache), eine Programmiersprache der Firma JetBrains
 Kotlin-Klasse, ein NATO-Codename für eine sowjetische Zerstörer-Klasse